Surf's Up kan henvise til:

 Surf's Up (album) – album fra 1971 af The Beach Boys
 Surf's Up (sang) – albummets titelspor
 Surf's Up (film) – computeranimeret film fra 2007
 Surf's Up (computerspil) – baseret på filmen